Municipio de Polk puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Polk (condado de Newton, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Newton.
 Municipio de Polk (condado de Macoupin, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Macoupin.
 Municipio de Polk (condado de Huntington, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Huntington.
 Municipio de Polk (condado de Marshall, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Marshall.
 Municipio de Polk (condado de Monroe, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Monroe.
 Municipio de Polk (condado de Washington, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Washington.
 Municipio de Polk (condado de Benton, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Benton.
 Municipio de Polk (condado de Bremer, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Bremer.
 Municipio de Polk (condado de Jefferson, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Jefferson.
 Municipio de Polk (condado de Shelby, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Shelby.
 Municipio de Polk (condado de Taylor, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Taylor.
 Municipio de Polk (condado de Wapello, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Wapello.
 Municipio de Polk (condado de Adair, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Adair.
 Municipio de Polk (condado de Atchison, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Atchison.
 Municipio de Polk (condado de Cass, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Cass.
 Municipio de Polk (condado de Dade, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Dade.
 Municipio de Polk (condado de DeKalb, Misuri), un municipio ubicado en el condado de DeKalb.
 Municipio de Polk (condado de Madison, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Madison.
 Municipio de Polk (condado de Nodaway, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Nodaway.
 Municipio de Polk (condado de Ray, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Ray.
 Municipio de Polk (condado de St. Clair, Misuri), un municipio ubicado en el condado de St. Clair
 Municipio de Polk (condado de Sullivan, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Sullivan.
 Municipio de Polk (condado de Crawford, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Crawford.
 Municipio de Polk (condado de Jefferson, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Jefferson.
 Municipio de Polk (condado de Monroe, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Monroe.